De German Darts Championship 2015 was de eerste van negen European Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2015. Het toernooi werd gehouden van 13 tot 15 februari in de Halle 39, Hildesheim.

Gary Anderson was de titelverdediger nadat hij tijdens de editie van 2014 Justin Pipe met 6–5 versloeg.

Michael van Gerwen wist dit evenement te winnen door in de finale Gary Anderson met 6–2 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld is ten opzichte van de voorgaande edities met £15,000 verhoogd en bedroeg  £115,000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers zijn de top 16 van de PDC ProTour Order of Merit op 16 januari 2015. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van drie kwalificatie evenementen - 20 naar de UK Qualifier (gehouden in Wigan op 18 januari), acht naar de European Qualifier (gehouden in Bielefeld op 24 januari) en vier naar de Home Nations Qualifier (gehouden een dag eerder voor dit evenement).

Schema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2015
Sport in Hildesheim
PDC Pro Tour
Sportevenement in Nedersaksen